Sporen kan betrekking hebben op:
 het meervoud van spoor
 vandaar een stuk spoorlijn
 het meervoud van Spore (doorverwijspagina), de "voortplantingscellen" van onder meer schimmels, paddenstoelen en sommige bacteriën
 een manier van sturen bij paardrijden, zie sporen (paardrijden)